El nombre de Fernão Lopes puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Fernão Lopes (c. 1380 - c. 1460). Cronista portugués.
 Fernão Lopes de Castanheda (c. 1500-1559). Cronista portugués.